József Tóth (1929) (Mersevát, 1929 - Budapest, 2017) futbolista hongarès.
 József Tóth (1951) (Mosonmagyaróvár, 1951) futbolista hongarès.